Dieser Artikel behandelt die französische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1938.

Qualifikation 
Bei dieser Weltmeisterschaft war der Gastgeber (wie auch der Titelverteidiger) erstmals automatisch für die Endrunde gesetzt, so dass Frankreich keine Qualifikationsspiele bestreiten musste.

Aufgebot 
Das Aufgebot stellte der vom Fußballverband Fédération Française de Football  mit dieser Aufgabe betraute Sélectionneur, Gaston Barreau, zusammen. Den Posten eines Nationaltrainers gab es in Frankreich noch auf lange Zeit nicht; allerdings stand Barreau für diese Endrunde mit dem Ex-Nationaltorwart Maurice Cottenet ein Trainer zur Seite. Folgende 22 Spieler wurden nominiert (Rückennummern waren noch nicht gebräuchlich):

Spiele der französischen Mannschaft

Achtelfinale 
Frankreich -  Belgien 3:1 (2:1)

Am 5.6. im Stade Olympique von Colombes vor 50.450 Zuschauern; SR: Wüthrich (Schweiz):1:0 Veinante (1.), 2:0 Nicolas (11.), 2:1 Isemborghs (19.) – 3:1 Nicolas (69.)

Viertelfinale 
Frankreich -  Italien 1:3 (1:1)

Am 12.6. im Stade Olympique von Colombes vor 58.450 Zuschauern; SR: Baert (Belgien):0:1 Colaussi (7.), 1:1 Heisserer (8.) – 1:2 Piola (52.), 1:3 Piola (72.)

Literatur 
 Denis Chaumier: Les Bleus. Tous les joueurs de l'équipe de France de 1904 à nos jours. Larousse, o. O. 2004 ISBN 2-03-505420-6
 Gérard Ejnès/L'Équipe: La belle histoire. L'équipe de France de football. L'Équipe, Issy-les-Moulineaux 2004 ISBN 2-951-96053-0
 Robert Franta: Fußballweltmeisterschaft 1938 Frankreich. AGON, Kassel 1995, 2002² ISBN 3-89784-018-9

Weblinks 

 Seite der FFF (französisch)
 FIFA-Worldcup

1938
Frankreich